A világirodalom remekei – a Légrády Nyomda (Ujság c. napilap) 1920-as évekbeli könyvsorozata
 A világirodalom remekei – a Franklin Könyvkiadó könyvsorozata (1949–1950)
 A világirodalom remekei – az Európa Könyvkiadó könyvsorozata (1963–1987)
 A világirodalom remekei – a Ventus Libro könyvsorozata (2001–2007)

Hasonló címen 
 A Pesti Hirlap Diszkönyvtára – A világirodalom uj és régi remekei – a Légrády Testvérek könyvsorozata (1920-as évek)